Ambo puede referirse:
 a Ambo, pueblo del Perú;
 a Ambo, provincia del Perú;
 a Ambo, ciudad de Etiopía;
 a Ambo, localidad de Guinea Ecuatorial;
 a los ovambo, pueblo de África;
 a un traje de dos piezas, en Chile y Argentina.